

Гарперс-Феррі — місто, штат Айова
 Гарперс-Феррі — місто, штат Західна Вірджинія